Джейсон Ли:
 Ли, Джейсон Бенедикт (род. 1971) — английский футболист, известен по выступлению за «Линкольн Сити» в начале 1990-х.
 Ли, Джейсон Майкл (род. 1970) — американский актёр.
 Ли, Джейсон Скотт (род. 1966) — американский актёр («Дракон: История жизни Брюса Ли»).